Das Statut ( ‚Festsetzung‘), oft auch im Plural Statuten verwendet, bezeichnet:

 allgemein eine Sammlung bzw. Zusammenfassung von Rechtsnormen, siehe Kodifikation
 in der allgemeinen Rechtsgeschichte die Ordnungen und Regeln von Körperschaften, siehe Körperschaft
 einen völkerrechtlichen Vertrag, zumeist einen solchen, der eine Institution konstituiert (statuiert), siehe Statut (Völkerrecht)
 im internationalen Privatrecht diejenige Rechtsordnung, die zur Entscheidung in der Sache heranzuziehen ist, siehe Personalstatut
 eine Satzung eines privatrechtlichen Verbands/Vereins, siehe Satzung (Privatrecht)
 zu Schweiz siehe Vereinsrecht (Schweiz)

Spezielleres:
 in der Verfassungsgeschichte das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen, siehe Stadtrecht
 im österreichischen  Kommunalrecht den Rechtsstatus einer Kommune, siehe Statutarstadt (Österreich)
 im tschechischen Kommunalrecht den Rechtsstatus einer Kommune, siehe Statutarstadt (Tschechien)
 im italienischen Verfassungsrecht die Verfassung der Regionen, siehe italienische Regionen
 das Regelwerk von Studentenverbindungen, siehe Constitution (Studentenverbindung).

Siehe auch:

 Status